Костёл Святого Казимира
 
 Костёл Святого Казимира — католический храм в Варшаве.
 Костёл Святого Казимира — католический храм в Вильнюсе.
Костёл Святого Казимира — католический храм в Швенченском районе Литвы. 
 Костёл Святого Казимира — католический храм во Львове.
 Костёл Святого Казимира — католический храм в Новой Вильне.
 Костёл Святого Казимира — католический храм в Познани.